Giovan Francesco Caroto, pittore veronese
 Giovanni Caroto, pittore veronese